Rolf Dieter Illg (1944-2015) foi um professor, botânico e orquideólogo brasileiro. Desenvolveu atividades acadêmicas na Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, trabalhando na área de Espermatófitas.

Seu nome encontra-se incluído no Index Kewensis e no International Plant Names Index.

Em 1983,  foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Cultura de Tecidos de Plantas.

Responsável, em parceria com Brieger pela descrição da espécie Maxillaria brasiliensis.

Faleceu aos 71 anos, em Campinas, aos 10 de junho de 2015 na UTI do Centro Médico.

Referências
 

Botânicos do Brasil